Mound City (Dacota do Sul)
Mound City (Illinois)
Mound City (Kansas)
Mound City (Missouri)

Desambiguações de topônimos